Горский сельсовет:

Белоруссия 
 Горский сельсовет — в Лепельском районе Витебской области.
 Горский сельсовет — в Горецком районе Могилёвской области.
 Горский сельсовет — в Краснопольском районе Могилёвской области.

Россия 
 Горский сельсовет — в Перемышльском районе Калужской области.

Упразднённые и переименованные 
 Горский сельсовет — в Егорьевском районе Московской области (до 1959).
 Горский сельсовет — в Звенигородском (1960—1965) и Одинцовском (1965—1994) районах Московской области
 Горский сельсовет — название Орешковского сельсовета Лотошинского района Московской области до 1924 года.
 Горский сельсовет — название Стрешневогорского сельсовета Лотошинского района Московской области до 1924 года.
 Горский сельсовет — в Озёрском (1929—1959, 1969—1994) и Коломенском (1959—1969) районах Московской области.
 Горский сельсовет — в Орехово-Зуевском районе Московской области (до 1994)

См. также 
 Горское сельское поселение